Viva Las Vegas é um filme de 1964 estrelado por Elvis Presley e Ann-Margret. Filme elogiado principalmente pela qualidade da trilha sonora e as respectivas performances de Presley e Margret, tornando-se em um grande sucesso de público na época de seu lançamento. É também conhecido como "Love In Las Vegas", principalmente na Inglaterra.

Sinopse 

O filme conta a história de um piloto (Lucky Jackson), intepretado por Elvis, que sonha em disputar uma corrida em Las Vegas, mas que se vê metido em diversas confusões e problemas para conseguir correr e realizar o seu sonho. Além de tudo se apaixona por uma mulher muito arrogante.

Elenco 
 Elvis Presley.... Lucky Jackson
 Ann-Margret.... Rusty Martin
 Cesare Danova.... Elmo Mancini
 William Demarest.... Mr. Martin
 Nicky Blair.... Shorty Fansworth

Indicações

Laurel Awards 
 1965 - Indicado como melhor musical;
 1965 - Indicado como melhor performance musical masculina (Elvis Presley);
 1965 - Indicado como melhor performance musical feminina (Ann-Margret);

Avaliações 
  4/5 ou 8/10 na AMG
  5/5 ou 10/10

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1964
Filmes dirigidos por George Sidney
Filmes de comédia musical dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes ambientados em Las Vegas
Filmes gravados em Las Vegas
Filmes da Metro-Goldwyn-Mayer